«Отсчёт тел» (, ) — итальянский фильм ужасов с элементами слэшера режиссёра Руджеро Деодато. Премьера состоялась в 1986 году в США, а премьера в Италии состоялась спустя год, 14 мая 1987-го.

Фильм был снят на волне популярности таких популярных слэшеров 80-х, как «Пятница, 13-е» и «Сожжение».

Сюжет 
Группа тинейджеров, путешествующих по Колорадо во время весенних каникул, находит заброшенный лагерь. Он был закрыт из-за жестокого убийства молодой пары, произошедшего несколькими годами ранее. Молодые люди решают переночевать в лагере, не веря в легенды о том, что он был построен на месте древнего индейского кладбища, а также в рассказы о Шамане — наполовину звере, наполовину человеке, терроризирующем окружающие леса.

В ролях 
 Дэвид Хесс — Роберт Ричи
 Мимзи Фармер — Джулия Ричи
 Брюс Пенхолл — Дэйв Кэллоуэй
 Нэнси Брилли — Трейси
 Стефано Мадиа — Тони
 Чарльз Нэпьер — шериф Чарли
 Иван Рассимов — помощник шерифа Тед
 Джон Стейнер — доктор Олсен

Критика 
В целом работа Деодато получила смешанные отзывы. На сайте AllMovie «Отсчёт тел» был назван одной из наименее интересных работ режиссёра. Тодд Мартин с сайта «HorrorNews.net» в целом положительно отзывался о фильме, но также отметил неоригинальность сюжета. Кит Лайвли считал фильм «на редкость скучным», несмотря на сильный актёрский состав и хорошо снятые сцены убийств.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Руджеро Деодато
Фильмы Италии 1986 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов 1986 года
Фильмы ужасов Италии
Фильмы-слэшеры
Фильмы о монстрах
Фильмы на английском языке
Фильмы в жанре джалло